Gleichen (Göttingen), gemeente in Nedersaksen, Duitsland
graafschap Gleichen, voormalig graafschap in Thüringen, Duitsland
Gleichen (Alberta), plaats in Alberta, Canada